Speckweiher ist der Name folgender Seen:

 Speckweiher (Haundorf), See im Lauf des Laubenzedeler Mühlbach bei Brand, Gemeinde Haundorf, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Speckweiher (Leinburg), See im Lauf des Ursprungs nahe der Fuchsmühle, Gemeinde Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Speckweiher (Pleinfeld), die zwei untersten Seen in der Kette der Fürstenweiher neben dem Buxbach vor St. Veit, Markt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern